Voormalige krant uit Apeldoorn; opgegaan in de Stentor
 Apeldoornsche courant (verzetsblad), verzetsblad uit de Tweede Wereldoorlog